Hallbach  heißen folgende geographischen Objekte:
 Hallbach (Olbernhau), Ortsteil der Stadt Olbernhau, Sachsen
 Hallbach (Gemeinde Hof), Ort am Fuschlsee, Gemeinde Hof bei Salzburg, Land Salzburg
Gewässer:
 Hallbach (Enns), Nebenfluss der Enns bei Hall bei Admont, Steiermark
 Hallbach (Fuschlsee), Hauptzufluss des Fuschlsees im Land Salzburg

Siehe auch: 
 Halbach, Hallerbach